A noz de pixurim é uma das drogas do sertão.

Plantas medicinais